Брюссель 1986 — міжнародний шаховий турнір, що проходив у грудні 1986 року. 
Перший турнірний виступ Гаррі Каспарова в ранзі чемпіона світу. 
Категорія: 16-а.

Таблиця

Література  
 Шахматы : энциклопедический словарь / гл. ред. А. Е. Карпов. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 48, 523. — 624 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-85270-005-3.

Шахові змагання у Європі
Грудень 1986